50-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с декабря 1987 по март 1988 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 29-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе. Лучшие 6 команд вышли в финальный этап и играли в один круг также по туровой системе. Учитывались очки, набранные командами на предварительном этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе, но в два круга разыграла худшая шестёрка по итогам предварительной стадии. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап

За 7—12 места 

Ташкентское «Динамо» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги донецкий «Шахтёр».

В переходных матчах свердловский «Уралэнергомаш» победил МВТУ и сохранил место в высшей лиге.

1-я лига  
 1. «Шахтёр» Донецк
 2. МВТУ Москва
 3. «Политехник» Одесса
 4. «Динамо» Ворошиловград
 5. СКА Ростов-на-Дону
 6. ЦСКА-2 Москва
 7. «Куроаппаратура» Вильнюс
 8. «Кристалл» Воронеж
 9. «Динамо» Ленинград
 10. «Азот» Черкассы
 11. «Мшенебели» Тбилиси
 12. «Калев» Таллин

Призёры 
 ЦСКА: Ярослав Антонов, Александр Гордиенко, Андрей Кузнецов, Валерий Лосев, Юрий Панченко, В. Пивоваров, Игорь Рунов, Александр Савин, Юрий Сапега, Александр Сороколет, Геннадий Черемисов, Александр Чёрный. Тренер — Владимир Кондра.

 «Динамо» (Московская область): Вячеслав Бойко, А. Горбунов, А. Дива, Александр Иванов, С. Иванов, Юрий Иванов, Евгений Красильников, С. Прокопьев, В. Уколов, Дмитрий Цветков, Сергей Чижов, Владимир Шкурихин. Тренер — Виктор Радин.

 «Автомобилист» (Ленинград): Сергей Грибов, Альберт Дилленбург, Игорь Загорский, Валерий Полищук, Владимир Самсонов, Виктор Сидельников, Олег Смугилёв, Михаил Трифонов, Сергей Федяев, Юрий Чередник, Олег Шатунов, Константин Щеликов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1988 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1988 году
Чемпионаты СССР в 1987 году
1987 год в волейболе